Der Titel Weichtier des Jahres wird jährlich sowohl in Deutschland als auch in Österreich verliehen:
 Weichtier des Jahres (Deutschland)
 Weichtier des Jahres (Österreich)